Jackson je lahko:
 Jackson, priimek več znanih ljudi
 Elvis Jackson, slovenska punk glasbena skupina
 Jackson, slovenska pop rock skupina
 Komet Ashbrook-Jackson
 Komet Jackson-Neujmin 
 ime več okrožij v ZDA
 Okrožje Jack, Teksas 
 Okrožje Jackson, Alabama 
 Okrožje Jackson, Arkansas 
 Okrožje Jackson, Kolorado 
 Okrožje Jackson, Florida Okrožje Jackson, Georgia 
 Okrožje Jackson, Illinois 
 Okrožje Jackson, Indiana 
 Okrožje Jackson, Iowa 
 Okrožje Jackson, Kansas 
 Okrožje Jackson, Kentucky 
 Okrožje Jackson, Michigan Okrožje Jackson, Minnesota 
 Okrožje Jackson, Mississippi 
 Okrožje Jackson, Missouri 
 Okrožje Jackson, Severna Karolina Okrožje Jackson, Ohio 
 Okrožje Jackson, Oklahoma 
 Okrožje Jackson, Oregon 
 Okrožje Jackson, Južna Dakota 
 Okrožje Jackson, Tennessee 
 Okrožje Jackson, Teksas 
 Okrožje Jackson, Zahodna Virginija **Okrožje Jackson, Wisconsin 
 Okrožje Jackson Parish, Louisiana 
 ime več mest v Alabami 
 Jackson, Clarke
 Jacksons' Gap, Tallapoosa
 Jackson, glavno mesto zvezne države Misisipi